Гребля на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 7 по 20 августа. Соревнования по гребному слалому прошли на олимпийском слаломном стадионе с 7 по 11 августа, а в гребле на гладкой воде — в лагуне Родригу-ди-Фрейташ с 15 по 20 августа. 

Медали были разыграны в 16 дисциплинах (11 у мужчин и 5 у женщин). В соревнованиях приняли участие 330 спортсменов.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Гладкая вода

Мужчины

Женщины

Гребной слалом

Место проведения

Квалификация

Примечания

Ссылки 
 Гребля на байдарках и каноэ на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 (гладкая вода)
 Гребля на байдарках и каноэ на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 (гребной слалом)